Erik I van Pommeren (1382-1459), koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden
 Erik II van Pommeren (ca. 1425-1474)